Marcus Williams puede hacer referencia a:
 Marcus Williams, baloncestista estadounidense, nacido en 1986.
 Marcus Darrell Williams, baloncestista estadounidense, nacido en 1985.